Armie Cesarstwa Niemieckiego
 Armie III Rzeszy